Sant Martí de la Riba, capella del terme comunal d'Elna, a la comarca del Rosselló
 Sant Martí de la Riba, capella del terme comunal de Millars, a la comarca del Rosselló
 Sant Martí de la Riba, capella del terme comunal de Sant Feliu d'Avall, a la comarca del Rosselló.